Улуй:

Реки
Улуй (приток Чулыма) — река в Красноярском крае.
Улуй (приток Чёрной Холуницы) — река в Кировской области.
Большой Улуй — река в Красноярском крае.
Малый Улуй — река в Красноярском крае.

Населённые пункты
Улуй — посёлок в Красноярском крае.
Большой Улуй — село в Красноярском крае.
Малый Улуй — деревня в Красноярском крае.